Copa Sudamericana 2014 är den trettonde säsongen av den sydamerikanska fotbollsturneringen Copa Sudamericana. För 2014 års säsong kommer 47 lag att deltaga (från de tio länderna anslutna till Conmebol). Alla länder får fyra platser vardera i turneringen, förutom Argentina som har sex deltagande lag och Brasilien som har åtta deltagande lag. Utöver detta kvalificerar sig mästaren av Copa Sudamericana 2013 för turneringen. Turneringen kommer att spelas med utslagsmatcher i form av dubbelmöten. Segraren i Copa Sudamericana kvalificerar sig för Recopa Sudamericana 2015 mot segraren i Copa Libertadores 2014 samt för Suruga Bank Cup 2015 mot vinnaren av J. League 2014.

Deltagande lag
Totalt deltog 47 lag i Copa Sudamericana 2014, varav 8 från Brasilien, 6 från Argentina, fyra från de övriga åtta länderna i CONMEBOL samt vinnarna av Copa Sudamericana 2013. Lagen gick in i antingen den första omgången (alla lag förutom de från Argentina och Brasilien), den andra omgången (lagen från Brasilien och Argentina) eller i åttondelsfinalen (segraren i Copa Sudamericana 2013).

Preliminära omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även
Copa Libertadores 2014
Recopa Sudamericana 2015
Suruga Bank Cup 2015

2014 i Sydamerika
Fotbollssäsongen 2014
2014